Села:
 Лісова Слобідка — Житомирська область, Бердичівський район
 Лісова Слобідка — Полтавська область, Чорнухинський район

Див. також 
 Лісна Слобідка